Kerprich ist der Name folgender Orte in Frankreich:

Kerprich-aux-Bois, Gemeinde im Département Moselle
Kerprich-lès-Dieuze, ehemalige Gemeinde im Département Moselle, heute Teil der Gemeinde Val-de-Bride